

Sigle 
 Partito Pirata  – partito politico presente in diversi paesi
 Partido Popular  – partito politico spagnolo
 Partido Progressista  – partito politico brasiliano
 Partidul Popular  – partito politico rumeno
 Pater Patriae  – titolo onorario nella Roma antica
 Pater putativus – indicato dalla sigla P.P. nei testi religiosi, appellativo di san Giuseppe
 per procurationem  – per procura
 Primo piano – tipo di piano di inquadratura
 Post produzione  – l'ultima fase della produzione cinematografica
 Pre produzione  – la prima fase del ciclo di vita di un prodotto
 Progressione Personale – nello scautismo
 Polizia Penitenziaria  – corpo di polizia italiano
 Power Point  – programma di presentazioni di Microsoft

Chimica 
 PP – sigla DIN 7728 e 16780 del polipropilene
 PPi – abbreviazione utilizzata per definire l'anione pirofosfato
 PP – abbreviazione per l'ormone: Polipeptide pancreatico
 Vitamina PP  – niacina, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B

Codici 
 PP – codice FIPS 10-4 di Papua Nuova Guinea

Ecclesiastici
 Pontifex Pontificum – "Pontefice dei pontefici", appellativo del papa
 Pastor Pastorum  – "Pastore dei pastori", appellativo del papa
 Pater Patrum – "Padre dei padri", appellativo del papa
 papa – abbreviazione di PAPA (PA-PA sui sigilli papali più antichi)

Etichettatura tessile
 PP – sigla della denominazione della fibra polipropilenica

Fisica 
 Catena pp – catena protone-protone

Geologia 
 p.p. – Pro Parte, es. Messiniano p.p.

Musica 
 p, pp o ancora ppp – annotazioni poste sotto al pentagramma, indicano rispettivamente piano, pianissimo e più che pianissimo come dinamica

Urbanistica 
Piano Particolareggiato

Altro 
 pp. – "Pagine" nel linguaggio editoriale
 PP – targa automobilistica di Razgrad (Bulgaria)
 PP – targa automobilistica di Piła (Polonia)
 PP – targa automobilistica di Poprad (Slovacchia)
 PP – targa automobilistica di Prijepolje (Serbia)
 p.p. o p.° p.° – Prossimo passato, espressione usata nell'Ottocento per indicare una data passata da poco, al posto della odierna ultimo scorso (abbreviato u.s.).
 P&p  – Package & Postage, sovrapprezzo dovuto a spese postali e di imballaggio